Джон Сомерс, 1-й барон Сомерс (, 1651—1716) — британский юрист и государственный деятель. Был одним из лидеров партии вигов, входил в так называемую  — комитет из 7 человек, фактически руководивший партией. Известен своим участием в качестве адвоката на  1688 года, значительным влиянием в процессе урегулирования последствий английской революции. Занимал посты генерального атторнея Англии и Шотландии, лорда-канцлера Англии и лорда-председателя совета, а также президента Лондонского королевского общества.

Биография

Примечания

Литература 
 Richard Cooksey, Essay on the Life and Character of John Lord Somers (1791).
 Henry Maddock, Account of the Life and Writings of Lord-Chancellor Somers (1812).
 John Oldmixon, Memoirs of the Life of John, Lord Somers (1716).
 L. G. Schwoerer, The Declaration of Rights, 1689 (1981).

Члены Лондонского королевского общества
Президенты Лондонского королевского общества
Выпускники Оксфордского университета
Бароны Англии
Лорды верховные канцлеры Англии
Лорды-председатели Совета
Генеральные атторнеи Англии и Уэльса
Генеральные солиситоры Англии и Уэльса
Лорды-распорядители